Соннак — коммуна во Франции, департамент Аверон
 Соннак — коммуна во Франции, департамент Приморская Шаранта
 Соннак-сюр-л’Эр — коммуна во Франции, департамент Од